

Geografia
 Brackenridge (Pennsylvania)
 Brackenridge Park, San Antonio, Texas

Persone 
 Henry Marie Brackenridge, (1786-1871) scrittore statunitense
 Hugh Henry Brackenridge, (1748-1816) scrittore  statunitense
 William Dunlop Brackenridge,  (1810-1893) botanico scozzese